Lovisa Ulrika kyrka kan syfta på:

 Lovisa Ulrika kyrka – en kyrkobyggnad i Ludvika, se Ludvika Ulrika kyrka
 Lovisa Ulrika kyrka (Sundsvall) – en tidigare kyrkobyggnad i Sundsvalls församling 1753–1888